Опатов може бити:

 Опатов, град у Пољској
 Опатов (Требич), варошица у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Опатов (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Опатов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република